Endomychobius är ett släkte av steklar som beskrevs av William Harris Ashmead 1896. Endomychobius ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puppglanssteklar
Endomychobius